Куту́зис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Кутузис, Антониос (в монашестве Евагрий; род. 1971) — греческий архимандрит, избранный для рукоположения во епископа Мелойского.
 Кутузис, Николаос (1741—1813) — греческий художник конца XVIII — начала XIX века, сатирический поэт и священник.